SA, sigles de societat anònima
 SA, sigles del grup musical Soziedad Alkoholika
 SA, abreviatura de Sturmabteilung en alemany tropes d'assalt, organització paramilitar associada al NSDAP
 Sa, nom d'Horus del faraó Djeser
 Sa (kana)'''
 Sa (ciutat), ciutat de la Prefectura de Tochigi, Japó.